José Vaz (escritor), escritor português
 José Vaz (padre), padre e santo português, natural de Goa
 José Vaz Pinto, juiz de fora português

Desambiguações de antropônimos